Sea Breeze, Sea breeze oder Seabreeze (engl., Seewind) bezeichnet:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sea Breeze (New Jersey)
 Sea Breeze (New York)
 Sea Breeze (North Carolina)
 Sea Breeze (Texas)

Schiffe:
 eine Klasse von Errichterschiffen, siehe Seabreeze-Klasse
 ein Kreuzfahrtschiff (SS SeaBreeze), siehe Federico C.
 ein Schwergutfrachtschiff, siehe Sietas Typ 132
 ein Semicontainerschiff, siehe Monsun (Schiffstyp)

Sonstiges:
 Sea Breeze (Manöver), seit 1997 jährliche NATO-Militärmanöver
 ein Cocktail, siehe Highball
 ein Vergnügungspark nahe Rochester, New York, USA, siehe Seabreeze Amusement Park
 ein Jazz-Musiklabel, siehe Sea Breeze Records
 eine Marke für Kosmetikprodukte, siehe Sea Breeze (Kosmetik)

Siehe auch:
 See Breezes, eine Zeitschrift zum Thema Schifffahrt